A Bandeira Civil da Índia, ou, comumente chamada de Insignia Vermelha Indiana é a bandeira que é usada para repesentar o povo indiano, isto é, os civis. Depois da criação da Bandeira Marítima da Índia e da Bandeira da Força Aérea da Índia, e já que a bandeira do exército era a própria bandeira nacional, foi feita a Bandeira Civil.

Forças armadas da Índia